Jōō är namnet på två japanska tideräkningsperioder:
Jōō (Kamakura) – 1222-1224
Jōō (andra shogunatet) – 1652-1655